Dla ciebie wszystko (The Best of Me) – powieść Nicholasa Sparksa
 Dla ciebie wszystko (Eight Days a Week) – amerykański film z 1997 roku w reżyserii Michaela Davisa
 Dla ciebie wszystko (Tere Naam) – indyjski film z 2003
 Dla ciebie wszystko (The Best of Me) – amerykański film z 2014 w reżyserii Michaela Hoffmana, ekranizacja powieści Nicholasa Sparksa